Biografies:
 Joaquim Serra i Corominas (Peralada, 1907 - Barcelona, 1957), compositor i pianista català 
 Joaquim Serra Montolí (Barcelona, 1986), matemàtic català
 Miscel·lània:
 Can Joaquim Serra, obra neoclàssica de Mataró (Maresme) protegida com a bé cultural d'interès local

 premi Joaquim Serra